Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Białymstoku (KMKM Białystok) – stowarzyszenie zrzeszające miłośników komunikacji miejskiej w Białymstoku. W kolekcji klubu znajduje się 9 pojazdów. Planowane jest stopniowe powiększanie kolekcji.

Historia

Początki stowarzyszenia 
Historia powstania Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Białymstoku sięga października 2008 roku. Wówczas to odbyło się pierwsze zebranie powstającego stowarzyszenia. Miłośnicy spotykali się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Składowej 11.

Na każdym zebraniu obecny był ówczesny zastępca dyrektora ds. transportu Pan Bogusław Prokop (obecnie dyrektor Zarządu Białostockiej Komunikacji Miejskiej). Wspólnie poruszano kwestie związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej. Zgłaszano różnego rodzaju sugestie i propozycje zmian.

Oficjalna rejestracja klubu 
W czerwcu 2009 roku stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego i od tego czasu oficjalnie funkcjonuje pod nazwą Klub Miłośników komunikacji Miejskiej w Białymstoku. Odtąd spotkania były organizowane w siedzibie Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych ul. Świętojańska 22 lok. 1, a aktualnie w Centrum Aktywności Społecznej, przy ul.  Św. Rocha 3 s. 206.

Na zebraniach członkowie zgłaszają swoje sugestie i propozycje zmian dotyczące funkcjonowania transportu publicznego w Białymstoku. Następnie są one analizowane i wysyłane do Pana Prezydenta Miasta Białegostoku bądź Zarządu Białostockiej Komunikacji Miejskiej.

Cele i plany Klubu

Tworzenie kolekcji autobusów 
Od 2010 roku Klub tworzy kolekcję autobusów, które wcześniej obsługiwały komunikację miejską w Białymstoku. Są one poddawane remontowi, a następnie wykorzystywane do obsługi linii specjalnych, wycieczek, itp.

Celem stowarzyszenia jest utworzenie kolekcji pojazdów po jednym egzemplarzu każdego modelu, jaki jeździł po ulicach miasta. W przyszłości posłuży to młodszym pokoleniom, aby i oni mogli zobaczyć, jakie pojazdy stanowiły trzon taboru białostockiej komunikacji miejskiej w dawnych latach, a nawet przejechać się nimi.

Klub dziś 
Aktualnie stowarzyszenie współpracuje z białostockimi spółkami przewozowymi, a także stowarzyszeniami o podobnym profilu działania z całej Polski. Realizuje także zadania publiczne, dofinansowane z budżetu Miasta Białystok, m.in. obsługę bezpłatnej linii muzealnej w Noc Muzeów.

Ponadto Klub organizuje cykliczne imprezy autobusowe po województwie podlaskim, na które przyjeżdżają liczne grupy pasjonatów z całego kraju. Autobusy stowarzyszenia wykorzystywane są także m.in. do obsługi linii specjalnych oraz przejazdów okolicznościowych.

Wydarzenia

Noc Muzeów 
Pierwsza Noc Muzeów miała miejsce 18 maja 2013 z inicjatywy Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej i Kolejowego Podlasia. Podczas tej nocy linię A obsługiwał Jelcz 120M #072. Pasażerowie zabytkowego jelcza mieli wówczas okazję obejrzeć Ekspozycję Kolejową i przejechać się ręczną drezyną. Od 2013 roku Noc Muzeów organizowana jest co roku. Podczas ostatniej Nocy Muzeów 2019 zaprezentowany został odremontowany Jelcz M11 #1071 (dawniej #915).

Trasa linii A rozpoczynała się od przystanku Sienkiewicza/Rzeka Biała, a kończyła na pętli Instytut Pamięci Narodowej przejeżdżając po drodze przez wiele muzeów.

Linia B obsługiwana była tylko podczas Nocy Muzeów 2016 oraz 2017 i kursował na niej Autosan H9-35 #605. Trasa biegła od Muzeum Motoryzacji i Techniki na ulicy Węglowej do Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego.

Bezpłatne przejazdy zabytkowymi autobusami z przewodnikiem PTTK 
Podczas turystycznych przejazdów pasażerowie co roku mają okazję zwiedzić Białystok jednym z zabytkowych autobusów Klubu oraz wysłuchać ciekawostek i opowieści przez przewodników. Podczas przejazdów turystycznych 2019 zaprezentowany został kolejny odremontowany klubowy autobus czyli Jelcz 120MM/1 #081 (dawniej #9027).

Motoshow Suwałki 2019 
Podczas zlotu Motoshow Suwałki 2019 wystawiony został Jelcz M11 #1071, który otrzymał dwa wyróżnienia:

• Wyróżnienie od organizatorów w kategorii „Najciekawsze auto zlotu”.

• Wyróżnienie MotoMrówa (Puchar) za chęć przyjazdu Jelczem oraz za ciekawego klasyka na zlocie.

Wycieczki 
Klubowe wycieczki były organizowane kilka razy, są to między innymi wycieczki takie jak:

• Jelczem po Narwiańskim Parku Narodowym

• Jesienna wyprawa Autosanem H9-35 na wschód

• Wrocławiakiem po Podlasiu

• Jelczem po Puszczy Knyszyńskiej

Tabor

Przypisy 

Stowarzyszenia miłośników i hobbystów
Stowarzyszenia w województwie podlaskim
Stowarzyszenia związane z transportem